7-й Чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 26 октября по 7 ноября 1967 года в четырёх городах Турции с участием 15 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и в третий раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
СССР, Польша, Румыния, ГДР, Болгария, Чехословакия, Венгрия, Нидерланды, Турция, ФРГ, Израиль, Италия, Швейцария, Бельгия, Швеция.

Система проведения чемпионата 
15 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Учитывались результаты встреч команд-финалистов между собой на предварительном этапе. Итоговые 9—15-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Анкара 

 26 октября: ГДР — Венгрия 3:0 (15:12, 15:8, 15:5); Румыния — Италия 3:0 (15:8, 15:7, 15:7).
 27 октября: Венгрия — Румыния 3:0 (15:12, 15:10, 15:6); ГДР — Италия 3:0 (15:13, 15:1, 15:3).
 28 октября: Венгрия — Италия 3:0 (15:9, 15:2, 15:7); Румыния — ГДР 3:0 (16:14, 15:13, 15:9).

Группа В 
Стамбул 

 26 октября: Турция — Швеция 3:0 (15:7, 15:10, 15:9); Болгария — Израиль 3:0 (15:0, 15:1, 15:6).
 27 октября: Болгария — Турция 3:0 (15:3, 15:5, 15:8); Израиль — Швеция 3:0 (15:1, 15:8, 15:2).
 28 октября: Израиль — Турция 3:1 (15:11, 15:12, 10:15, 15:8); Болгария — Швеция 3:0 (15:2, 15:3, 15:4).

Группа С 
Адана 

 26 октября: Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:1, 15:0, 15:3); Польша — ФРГ 3:0 (15:0, 15:3, 15:2).
 27 октября: ФРГ — Бельгия 3:0 (15:8, 15:9, 15:13); Польша — Чехословакия 3:2 (15:9, 15:10, 5:15, 10:15, 15:6).
 28 октября: Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:0, 15:4, 15:2); Польша — Бельгия 3:0 (15:3, 15:0, 15:3).

Группа D 
Измир 

 26 октября: Нидерланды — Швейцария 3:0 (15:1, 15:5, 15:2).
 27 октября: СССР — Швейцария 3:0 (15:2, 15:3, 15:2).
 28 октября: СССР — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:7, 15:4).

Классификационный раунд 
Анкара 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

2 ноября
 Румыния — Бельгия 3:0 (15:0, 15:0, 15:3); Италия — Швеция 3:0 (15:3, 15:3, 15:0); ФРГ — Швейцария 3:0 (15:5, 15:6, 15:12)
.
3 ноября
 ФРГ — Италия 3:0 (16:14, 15:8, 15:8); Турция — Швейцария 3:1 (15:8, 10:15, 15:12, 15:7); Бельгия — Швеция 3:0 (15:6, 15:9, 15:6).

4 ноября
 Италия — Турция 3:1 (15:10, 15:12, 13:15, 15:1); ФРГ — Швеция 3:0 (15:5, 15:8, 15:3); Румыния — Швейцария 3:0 (15:1, 15:1, 15:3).

5 ноября
 ФРГ — Турция 3:2 (15:8, 15:7, 9:15, 12:15, 15:12); Румыния — Швеция 3:0 (15:3, 15:0, 15:4); Швейцария — Бельгия 3:2 (15:8, 6:15, 5:15, 15:6, 15:7).

6 ноября
 Италия — Швейцария 3:1 (15:11, 15:6, 15:17, 15:3); Турция — Бельгия 3:0 (15:9, 15:9, 15:8); Румыния — ФРГ 3:0 (15:1, 15:2, 15:4).

7 ноября
 Румыния — Турция 3:0 (15:1, 15:0, 15:2); Италия — Бельгия 3:0 (15:7, 15:10, 15:8); Швейцария — Швеция 3:1 (15:11, 15:9, 11:15, 15:11).

Финальный этап 
Измир
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

1 ноября
 Венгрия — Израиль 3:0 (15:7, 15:5, 15:4); Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:1, 15:6, 15:8); СССР — Болгария 3:0 (15:5, 15:3, 15:0); Польша — ГДР 3:1 (15:11, 17:15, 13:15, 15:10).

2 ноября
 Нидерланды — Израиль 3:0 (15:10, 15:10, 15:6); Чехословакия — Болгария 3:0 (15:6, 15:9, 15:10); Польша — Венгрия 3:1 (15:8, 3:15, 17:15, 15:10); СССР — ГДР 3:0 (15:1, 15:3, 15:2).

3 ноября
 Чехословакия — Израиль 3:0 (15:4, 15:1, 15:2); Польша — Нидерланды 3:0 (15:3, 15:10, 15:3); ГДР — Болгария 3:0 (15:10, 15:13, 15:11); СССР — Венгрия 3:0 (15:2, 15:0, 15:0).

5 ноября
 Польша — Израиль 3:0 (15:2, 15:2, 15:4); ГДР — Нидерланды 3:1 (15:5, 17:15, 8:15, 15:5); Венгрия — Болгария 3:0 (15:12, 15:12, 15:11); СССР — Чехословакия 3:0 (15:4, 15:10, 15:4).

6 ноября
 СССР — Израиль 3:0 (15:7, 15:1, 15:1); Венгрия — Нидерланды 3:1 (15:2, 15:4, 12:15, 15:5); Польша — Болгария 3:0 (15:6, 15:10, 15:9); Чехословакия — ГДР 3:0 (15:9, 15:13, 15:7).

7 ноября
 СССР — Польша 3:0 (15:7, 15:10, 15:10); ГДР — Израиль 3:0 (15:2, 15:2, 15:2); Болгария — Нидерланды 3:1 (15:8, 11:15, 15:4, 15:10); Чехословакия — Венгрия 3:1 (15:11, 15:8, 9:15, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Людмила Булдакова, Валентина Мишак, Инна Рыскаль, Валентина Виноградова, Татьяна Родионова, Нелли Абрамова, Любовь Евтушенко, Галина Ельницкая, Татьяна Поняева, Вера Лантратова, Роза Салихова, Нина Смолеева. Главный тренер — Гиви Ахвледиани.

 : Халина Ашкелович, Кристина Чайковская, Барбара Хермель, Кристина Якубовская, Кристина Крупа, Юзефа Ледвиг, Янина Плута, Эльжбета Порзец, Зофья Щенсневская, Ванда Веха, Лидия Хмельницкая-Жмуда, Елена Сойчук. Главный тренер — Бенедикт Крысик.

 : Вера Грабакова, Ирена Градкова, Елена Полакова, Надежда Пражанова, Станислава Рехбергерова, Итка Сенецка, Карла Шашкова, Ева Широка, Вера Штрунцова, Юлия Бендеова, Гилда Мазурова, Паулина Штефкова. Главный тренер — Методий Маха.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1967 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Турции
Октябрь 1967 года
Ноябрь 1967 года
Спорт в Турции в 1967 году
Международные соревнования по волейболу в Турции